Pimpinella manzanedoi är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen och Elias. Pimpinella manzanedoi ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
manzanedoi